Met Verdrag van Compiègne wordt verwezen naar verschillende diplomatieke verdragen die in de stad Compiègne werden ondertekend: 

 Verdrag van Compiègne (867) tussen het West-Frankische Rijk en het koninkrijk Bretagne, waarbij Bretagne Cotentin en Avranchin kreeg 
 Verdrag van Compiègne (1624) tussen Frankrijk en de Verenigde Provinciën, waarbij Frankrijk steun verleent aan de Nederlandse Opstand tegen Spanje
 Verdrag van Compiègne (1635) tussen Frankrijk en Zweden, waarbij Frankrijk financiële steun zou verlenen aan de Zweedse legers in het Heilige Roomse Rijk 
 Verdrag van Compiègne (1756) tussen Frankrijk en de republiek Genua, waarbij Frankrijk subsidies en troepen verleende om Corsica te controleren 
 Verdrag van Compiègne (1764) tussen Frankrijk en Genua, waarbij Frankrijk garnizoenen zou leggen in verschillende Corsicaanse steden voor een periode van vier jaar 
 Wapenstilstand in het Bos van Compiègne: 
 11 november 1918: Duitsland erkent de nederlaag
 22 juni 1940: Frankrijk erkent de nederlaag.